Levis (o Lévis) può riferirsi a:

Geografia 
 Levis – località austriaca
 Lévis – città canadese della provincia del Québec
 Levis – comune francese di 238 abitanti situato nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna
 Lévis-Saint-Nom – comune francese di 1.696 abitanti situato nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France
 Levis – località iraniana
 Levis – città statunitense

Persone 
 Jesse Levis – giocatore di baseball statunitense nella Major League Baseball
 Georges Lévis – autore di fumetti francese
 Riccardo Levis – noto matematico e scacchista padovano, autore della Levis’ inequality

Aziende 
 Levi Strauss – azienda statunitense produttrice di blue-jeans e abbigliamento
 Levis – azienda inglese produttrice di motociclette

Altro
 Levis – singolo guerriero del gruppo romano dei leves
 Casato di Lévis – famiglia nobile di origine francese